dyptyk w sztuce religijnej 
 dyptyki starożytne